

Cucina 
 Cannelloni alla Barbaroux – piatto italiano

Persone 
 Carlo Barbaroux – politico italiano
 Catherine Barbaroux – politica francese
 Charles Jean Marie Barbaroux – politico e rivoluzionario francese
 Giuseppe Barbaroux – avvocato, giureconsulto e diplomatico italiano